Арыста́н — казахское имя.

 Арыстан-Баб — среднеазиатский святой.
 Арыстан, Ибатолла Дайырулы — советский и казахский учёный, горный инженер, кандидат технических наук (1967), профессор. Академик международной Академии Информатизации.
 Арыстан (спецподразделение) — ведомство Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан.
 Арыстан (хоккейный клуб) — хоккейный клуб из Темиртау.
 Арыстан (лицей) — учебное заведение в Талгарском районе Алматинской области Казахстана.